Jean de Dietrich (1719-1795), comte du Ban de la Roche,
 Jean de Dietrich (1746-1805),  industriel alsacien.